Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Strijelac Banova Jaruga. Zbog osnivanja Premijer lige Sisačko-moslavačke županije, u viši rang (1. ŽNL Sisačko-moslavačku) su izborila prva 4 kluba: NK Strijelac Banova Jaruga, ŠNK Podovi Dvor, NK Lokomotiva Kutina i NK Voloder. Iz lige nitko nije ispao.

Tablica

Bilješke 	
Klub je kažnjen oduzimanjem 1 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #17/2012. 

2011-12
sisačko-moslavačka-2